Gminy w USA:
 Ninnescah (ang. Ninnescah Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Ninnescah (ang. Ninnescah Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Ninnescah (ang. Ninnescah Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Ninnescah (ang. Ninnescah Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick